Любимовка () — посёлок городского типа в Каховском районе Херсонской области Украины. До 2006 года - село Любимовка.

История 

На 1 января 2013 года численность населения составляла 5615 человек.

В посёлке родился Герой Советского Союза Иван Зюзь.

Местный совет 
74822, Херсонская обл., Каховский городской совет, пгт Любимовка, Центральная ул., 38.

Примечания

Ссылки 
 Любимовка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Каховского района
Посёлки городского типа Херсонской области